Erebia meridionalis är en fjärilsart som beskrevs av Goltz 1926. Erebia meridionalis ingår i släktet Erebia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
meridionalis